Giraffa – animale della famiglia dei giraffidi
Giraffa – genere della famiglia dei giraffidi
Giraffa – microfono montato in cima ad un'asta usato nel cinema
Giraffa (Camelopardalis) – costellazione
Imperiale Contrada della Giraffa – contrada di Siena